Rohnke ist der Familienname von:
 Achim Rohnke (* 1956), deutscher Fernsehproduzent

Sonstiges:
 Rohnke Crests, Gebirge auf der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis